

Hydronyme 
 Le Coudoulous est une rivière française du département Gard dans la région Languedoc-Roussillon et un affluent de l'Arre, donc un sous-affluent de l'Hérault

Toponymes 
 Le site préhistorique et paléontologique de Coudoulous (Lot)  se trouve à la confluence du Lot et du Célé, au cœur du Quercy, sur la commune de Tour-de-Faure, à une trentaine de kilomètres à l'est de Cahors (Lot) et comprend deux principaux gisements préhistoriques et paléontologiques.
 Le site antique de Coudoulous (Lozère) se situe au hameau de Coudoulous sur la commune du Collet-de-Dèze en Lozère et consiste en une voie antique taillée dans la roche, matérialisée par des ornières profondes et trois noms de personnes gaulois et latins gravés dans la pierre.

Voir aussi 
 Coudouloux, hameau de la commune de Générargues dans le département du Gard

Étymologie 
De l'occitan codolòs « caillouteux, pierreux », dérivé de còdol « caillou ».

Notes et références